Мерите́рии () — род вымерших млекопитающих из отряда хоботных, единственный в семействе Moeritheriidae и подотряде меритериев (Moeritherioidea). Ранние родичи слонов, жившие во времена эоцена и олигоцена ( назад) в Северной Африке (от современного Египта до Мали и Сенегала).

Впервые были ископаемые остатки найдены на берегу древнего Меридова озера, что отобразилось в названии рода, буквально меритерии — звери Меридова озера.

Описание 
Представители рода по современным оценкам были длиной 2 м и высотой 0,7 м, весили 235 кг. Имели небольшой хобот (в виде объединённых носа и верхней губы) и увеличенные резцы — прообразы бивней. Внешне меритерии напоминали тапира. Больше обитали в воде, чем на суше, питались растениями.

От более поздних видов хоботных меритериев отличает отсутствие нижних резцов и слёзной кости, а также укорочение передней части черепа.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на август 2019 года в род включают 4 вымерших вида:
 
 
  [syn. ] 
  [syn. , , orth. var.]
Ещё 2 вида в роде объявлены nomen dubium: , .

Примечания 

Вымершие хоботные
Млекопитающие олигоцена
Млекопитающие эоцена
Ископаемая фауна Африки
Переходные формы
Таксоны, описанные Чарльзом Уильямом Эндрюсом
†